Рамбуйе (устар. Рамбулье, ):

Топоним 
 Рамбуйе — город во Франции.
 Замок Рамбуйе — резиденция королей и президентов Франции в этом городе.
 Рамбуйе — округ во Франции.

Персона 
 Мадам де Рамбуйе (1588—1665) — хозяйка литературного салона.

Другое 
 Рамбулье — группа мериносовых пород овец.